KFC Helzold was een Belgische voetbalclub uit Zolder. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1488. Helzold speelde in zijn bestaan een paar decennia in de nationale reeksen, waaronder twee seizoenen in Tweede Klasse. In 1999 ging de club op in de fusieclub K. Heusden-Zolder, die zou opklimmen tot de hoogste klasse, maar in 2006 failliet ging en verdween.

Geschiedenis
De club werd als Helzold FC Zolder opgericht in 1929 en ging van start in de laagste reeksen. In 1949 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de Derde Klasse. Helzold won daar zijn reeks, en stootte zo in 1950 meteen door naar de Tweede Klasse, toen "Eerste Afdeling" genoemd.

Die Eerste Afdeling bestond in die tijd uit twee reeksen van zestien clubs. Helzold eindigde zijn eerste seizoen als 12de in zijn reeks, het seizoen erop werd het 11de. Na dit seizoen voerde de voetbalbond echter een competitiehervorming door. De Eerste Afdeling werd gereduceerd tot een Tweede Klasse die slechts uit één reeks bestond en het totaal aantal clubs op dit niveau werd gehalveerd tot zestien. Hierdoor moest een groot aantal clubs afvloeien, waaronder ook Helzold, ondanks zijn 11de plaats. Vanaf 1952 trad de club zo aan in de Derde Klasse. Helzold had het er echter moeilijk, werd voorlaatste in zijn reeks en degradeerde meteen verder naar Vierde Klasse.

De ploeg kon zich in Vierde goed handhaven bij de beteren. In 1955, 1957 en 1958 eindigde Helzold FC Zolder zelfs op een tweede plaats. Een eerste plaats en bijhorende promotie lukte echter niet. Na die goede jaar werd 1959/60 echter een moeilijk seizoen. K. Helzold FC Zolder eindigde zelfs als op twee na laatste, een degradatieplaats. Na 11 jaar in de nationale reeksen zakte de club zo in 1960 opnieuw naar de provinciale reeksen.

Na drie jaar keerde in 1963 Helzold terug in de nationale Vierde Klasse. De club kon er zich verschillende jaren goed handhaven bij de beteren. In 1971 slaagde Helzold er uiteindelijk in zijn reeks te winnen, en zo nog eens naar Derde Klasse te promoveren. Daar moest men echter elk jaar strijden voor het behoud, tot de club er in zijn vierde seizoen afgetekend allerlaatste werd en uiteindelijk toch opnieuw zakte naar Vierde Klasse in 1975. Drie seizoen later eindigde Helzold ook daar laatste in zijn reeks, en zo zakte de club in 1978 opnieuw naar de provinciale reeksen, nu na 15 seizoenen nationaal voetbal.

Ditmaal bleef Helzold in de provinciale reeksen hangen. Het kon nog eenmaal opklimmen naar Vierde Klasse in 1987, maar na dit ene seizoen degradeerde het opnieuw. Helzold FC Zolder zakte in 1996 naar Tweede Provinciale, waar het speelde toen het in 1998 fusioneerde met AS Lindeman. AS Lindeman was een kleine, jongere club uit de wijk Lindeman in het noorden van Zolder. Deze club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 9042 en speelde in Vierde Provinciale, het laagste niveau. De fusieclub speelde als KFC Helzold verder onder het stamnummer 1488 van Helzold FC.

Een jaar later volgde opnieuw een fusie. Helzold ging samen met het naburige KSK Heusden. Deze club was enkele jaren jonger dan Helzold en bij de voetbalbond aangesloten onder stamnummer 2614. Heusden was het voorbije decennia van Tweede Provinciale opgeklommen tot in Derde Klasse. De fusieclub werd K. Heusden-Zolder gedoopt en speelde verder in Derde Klasse onder stamnummer 2614 van Heusden. Stamnummer 1488 van Helzold werd definitief geschrapt. De fusieclub zou de komende seizoen nog verder opgang maken en zelfs doorstoten tot de hoogste klasse in 2003, maar in 2006 zou de fusieclub failliet gaan en verdwijnen.

Resultaten

Helzold
Sport in Heusden-Zolder
Sportvereniging in Limburg (België)